Servering kan syfta på:

 Serveringsställe – en offentlig lokal där mat och dryck serveras mot betalning
 Serveringspersonal – anställda att servera mat och dryck
 Serveringsteknik – tekniken för hur servering skall genomföras
 Serveringsdräkt – de arbetskläder som diverse serveringspersonal på olika ställen traditionellt använder i sin yrkesutövning 
 Uteservering – ett möblerat utrymme eller avgränsning, utomhus för gäster på en restaurang eller ett kafé

Se även
Restaurang
Café
Krog
Soppkök
Gatukök